SLC36A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 504 амінокислот, а молекулярна маса — 56 157.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт амінокислот, симпортний транспорт, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки